Lencăuți se poate referi la:

 Lencăuți, Ocnița, sat în Republica Moldova
 Lencăuți, Chelmenți, sat din Ucraina

Toponime românești